John Paul Jones, (1890–1970) amerikai középtávfutó, olimpikon
John Paul Jones (1946) a Led Zeppelin basszusgitárosa
John Paul Jones (?) tengerész, az USS John Paul Jones hajó névadója